Naselja u BiH:
 Osojnica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj
 Osojnica (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica